Лагра́в, Лаґрав () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 560 км на південь від Парижа, 55 км на північний схід від Тулузи, 13 км на захід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 1058 осіб у працездатному віці (15-64 років) 774 були активні, 284 — неактивні (показник активності 73,2%, у 1999 році було 71,9%). З 774 активних працювало 728 осіб (385 чоловіків та 343 жінки), безробітних було 46 (20 чоловіків та 26 жінок). Серед 284 неактивних 81 особа була учнем чи студентом, 119 — пенсіонерами, 84 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 687 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1805,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Лаграв на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн